Чемпионат Уэльса по футболу 2010/2011 годов — 19-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 13 августа 2010 и закончился 30 апреля 2011 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Нью-Сейнтс».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2010 году
Спорт в Великобритании в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011